Vostochnaja kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Vostochnaja, 
 Vostochnaja (platå), 

Robotskapade Antarktisförgreningar